Walldorf település Németországban, Türingia tartományban
 Walldorf város Németországban, Baden-Württemberg tartományban